NGC 3492-1
NGC 3492-2